Desertation steht für:

 Fahnenflucht, Fernbleiben von der Truppe (auch Desertion)
 Desertifikation, Wüstenbildung (teils speziell für natürliche Verwüstung)

Siehe auch: